BFO steht für:
 Beat Frequency Oscillator, der englische Begriff für Schwebungssummer
 Bundesfachplan Offshore des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Black Forest Observatory, das Geowissenschaftliche Gemeinschaftsobservatorium Schiltach in der ehemaligen Grube Anton

bfo steht für:
 Nord-Birifor (auch Malba-Birifor; ISO-639-3-Code), Varietät von Birifor (Sprache), Sprache der Birifor in Burkina Faso

Abkürzung